Сезон 2020/21 является 119-м сезоном футбольного клуба «Манчестер Сити» и 19-м сезоном подряд в высшем дивизионе английского футбола. Помимо внутренней лиги, «Манчестер Сити» участвует в розыгрышах Кубка Англии и Кубка Английской лиги в этом сезоне, а также в Лиге чемпионов УЕФА, участвуя в турнире десятый год подряд, и их лучший результат — полуфинал в 2016. Сезон охватывает период с 16 августа 2020 года по 30 июня 2021 года.
 
Сезон примечателен, во-первых, сбоями, вызванными пандемией COVID-19, а во-вторых, победной серией Сити, которая продолжалась 82 дня с декабря 2020 года по март 2021 года. В ходе этого забега «Сити» побил рекорды по количеству последовательных побед лучшей английской команды во всех соревнованиях (21); наибольшее количество побед подряд в лиге лучшей летной командой с начала календарного года (13); и сравнял свой клубный рекорд по 28 играм без поражений во всех соревнованиях.
 
В настоящее время «Сити» демонстрируют рекордную серию последовательных выездных побед во всех соревнованиях для лучшей команды (18) и рекорд клуба. последовательных беспроигрышных матчей на выезде (21).

Сезон начался 11 сентября 2020 года и завершится в мае 2021 года.

Игроки 

Источник: Профиль первой команды

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Турниры

Краткий обзор

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 24 октября 2020 года и с 28 марта 2021 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года

Кубок Английской футбольной лиги

Кубок Англии

Лига чемпионов

Групповая стадия

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА прошла 14 декабря 2020 года. По её итогам «Манчестер Сити» встретиться с немецким клубом «Боруссия Мёнхенгладбах».

Четвертьфинал 
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала состоялся 19 марта 2021 года. По её итогам «Манчестер Сити» встретиться с немецким клубом «Боруссия Дортмунд».

Полуфинал 
Жеребьевка полуфинала состоялась 19 марта 2021 года после жеребьевки четвертьфинала.

Финал

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает все соревновательные матчи. Список отсортирован в алфавитном порядке по фамилии при одинаковом количестве голов.

Хэт-Трики 

(Д) — Домашний матч; (В) — Выездной матч

Голевые передачи 
Включает все соревновательные матчи. Список отсортирован в алфавитном порядке по фамилии при одинаковом количестве голевых передач.

Сухие матчи 
Список сортируется по номеру футболки, когда общее количество сухих матчей одинаково. Цифры в скобках представляют игры, в которых участвовали оба вратаря и оба сохранили чистую таблицу; номер в скобках присуждается вратарю, который был заменен на замену, в то время как полный результат засчитывается голкиперу, который находился на поле в начале игры.

Награды

Игрок года по версии футболистов ПФА 

Де Брюйне получает эту награду второй год подряд.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 

Диаш был первым защитником, получившим эту награду с сезона 1988-89, и стал пятым игроком «Манчестер Сити», получившим её.

Игрок сезона английской Премьер-лиги 

Диаш стал первым защитником, получившим эту награду с сезона 2011/12, когда её выиграл бывший игрок «Сити» Винсент Компани; и стал третьим игроком «Манчестер Сити», получившим данную награду.

Молодой игрок года по версии ПФА

Молодой игрок сезона английской Премьер-лиги

Золотая перчатка английской Премьер-лиги 

Это была вторая подряд победа Эдерсона в номинации «Золотая перчатка».

Тренер сезона английской Премьер-лиги

Награда Ассоциации менеджеров лиги

Игрок года «Etihad» 

Игрок года клуба по мнению болельщиков.

Игрок месяца «Etihad»

Игрок месяца английской Премьер-лиги

Тренер месяца английской Премьер-лиги

Игрок месяца по версии фанатов PFA

Команда года по версии PFA

Команда сезона Лиги чемпионов УЕФА

Приз Алана Хардекера 

Присуждается лучшему игроку финала Кубка Английской футбольной лиги.

Примечания

Ссылки 

2020
Манчестер Сити